Eufemisme voor bil
 Derrière (lied), een lied van Famke Louise uit 2019